Bonny steht für:

 Bonny (Nigeria), Stadt in Nigeria
 Königreich Bonny, ehemaliges Königreich im heutigen Nigeria
 Bonny Island, nigerianische Insel
 Bonny-sur-Loire, französische Gemeinde im Département Loiret

Bonny ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Bonny (um 1698–um 1782), irische Piratin
 Helen Bonny (1921–2010), US-amerikanische Musiktherapeutin, Begründerin GIM 
 Jan Bonny (* 1979), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Jean-Pierre Bonny (* 1931), Schweizer Politiker (FDP)
 Johan Bonny (* 1955), belgischer Geistlicher, Bischof von Antwerpen
 Mathias Bonny (* 1994), Schweizer Badmintonspieler
 Melissa Bonny (* 1993), Schweizer Sängerin
 Miles Bonny (* 1980), US-amerikanischer Musikproduzent, Singer-Songwriter und DJ

Siehe auch:
 Bonney
 Bonnie
 Bony (Begriffsklärung)